Генріх фон Бамбергер (1822—1888) — чесько-австрійський лікар, патолог, професор, доктор медицини.
 Людвіг Бамбергер (1823—1899) — депутат і письменник з політичних і політико-економічних питань.
 Рудольф Бамбергер (1821—1900) — банкір, гессенський політик.

Див. також 
 Бамберг

німецькі прізвища